Дарет — персонаж «Энеиды», молодой кулачный боец.
 Дарет Фригийский — вымышленный автор латинского сочинения «Повесть о разрушении Трои».
 (4827) Дарет — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.